KY
 Kentucky — estado dos Estados Unidos
 KY Cygni — estrela hipergigante da constelação de Cygnus
 K-Y Gel — lubrificante íntimo da Johnson & Johnson

ky
.ky — código TLD (ccTLD) na Internet para as Ilhas Caimão

Ver também

Desambiguações de siglas